

Patronyme 

 André Boisclair (1966-), homme politique québécois.
 Andrée Boisclair, psychopédagogue et professeure à l'Université Laval de 1974 à 2009.
 Maxime Boisclair (1985-), joueur de hockey sur glace québécois.

Toponymes 

 Rivière du Bois Clair, un affluent de la rivière du Chêne (versant sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Sainte-Croix-de-Lotbinière et Saint-Édouard-de-Lotbinière, dans la MRC de Lotbinière, dans Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.